Miejscowości w USA:
 Hillsdale – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island
 Hillsdale – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie Miami
 Hillsdale – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Hillsdale – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Hillsdale – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Hillsdale – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Hillsdale – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Garfield
 Hillsdale – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Laramie

Gminy w USA:
 Hillsdale (ang. Hillsdale Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Hillsdale (ang. Hillsdale Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Hillsdale (ang. Hillsdale Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Hillsdale (ang. Hillsdale Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Eddy
 Hillsdale (ang. Hillsdale Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells
 Hillsdale (ang. Hillsdale Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hillsdale (ang. Hillsdale County) – w stanie Michigan